Интерсту́дио — автономная некоммерческая организация «Дирекция инновационных программ национальной премии и фестивалей для детей (Интерстудио)».

Директор — театральный режиссёр и продюсер Давид Семёнович Бурман.

«Интерстудио» осуществляет несколько неразрывно связанных между собой программ: ШКОЛА, ТЕАТР, ЛАБОРАТОРИЯ, ФЕСТИВАЛЬ. Международные фестивали КУКART — уникальная лаборатория, соединяющая кукольные и музыкальные, визуальные и театральные виды искусств.

История 
Проект «Интерстудио» появился в 1990 году на базе совместного с Францией актёрско-режиссёрского курса кафедры театра кукол ЛГИТМиКа и Ленинградского театра марионеток им. Е. С. Деммени. Основателями были — мастер Михаил Хусид с Юрием Нолевым-Соболевым (СССР) и Жозе Собрекас (Франция). Активное участие в развитии проекта принимала Лунёва Наталия Петровна — заслуженный работник культуры РФ, директор Санкт-Петербургского театра марионеток им. Е. С. Деммени.

Из курсового спектакля «Волшебная флейта» для возможности независимого участия в международных фестивалях была создана кампания ТОО Международная мастерская кукольных и синтетических театров «Уникум» которая переросла в АОЗТ Международная мастерская театра синтеза и анимации «Интерстудио».

В 1993 году решением учёного совета ЛГИТМиКа был создан Царскосельский филиал ЛГИТМИКа «Интерстудио» Международная мастерская театра синтеза и анимации. Награжден в 1999 году - Специальной премией и медалью Конгресса интеллигенции Российской Федерации имени Д. С. Лихачёва в программе «Окно в Россию» — институт искусств 1999 года за развитие Царскосельского филиала Санкт-Петербургской академии театрального искусства.Руководителями мастерской в то время были:  Д. С. Бурман и главный художник Ю. А. Нолев-Соболев.

С 2001 года филиал реорганизован в Федеральное государственное учреждение — институт инновационных программ повышения квалификации и переподготовки работников культуры «Интерстудио». Ректор института — профессор, доктор искусствоведения Елена Александровна Левшина. Давид Семёнович Бурман — первый проректор по развитию.

В 2004 году по инициативе Санкт-Петербургского детского музыкального театра «Зазеркалье» и «Интерстудио» были учреждены премия и фестиваль «Арлекин», позиционируемый сегодня как «Золотая маска» в сфере театра для детей.

С 2008 по 2010 годы исполняющим обязанности ректора был Давид Семёнович Бурман.

В 2008 году в связи с прекращением деятельности института была создана Автономная некоммерческая организация "Дирекция инновационных программ национальной премии и фестивалей для детей «Интерстудио». Руководитель — Д. С. Бурман. Дирекция проводит Международный фестиваль КУКART, научно-практическую конференцию «Юфитовские чтения» и участвует в проведении межрегионального фестиваля Санкт-Петербургского отделения СТД РФ «Рождественский парад».

С 2008 года АНО «Интерстудио» занимается организацией и проведением фестивалей, семинаров по арт-менеджменту и участвует в совместных проектах с Министерством культуры РФ, СТД РФ и Комитетом по культуре г. Санкт-Петербург.

В июне 2010 года «Интерстудио» и Международный фестиваль КУКART при поддержке Министерства культуры РФ и Комитета по культуре Санкт-Петербурга организовали Интерактивный уличный фестиваль-карнавал для детей и взрослых «Петрушки всего мира в Царском Селе» в г. Пушкин.
Программа состояла из представлений кукольников-петрушечников со всей России. Специальные гости фестиваля: «Театр Панч» из Великобритании, а также театр «Карагез» из Турции и «Гансвурст» из Германии и Голландии. Были показаны спектакли традиционные и дополненные новыми персонажами: «Петрушкина Комедь» (Детского интеграционного театра «КУКЛЫ»), «Петрушка или Пётр Иваныч Уксусов» Железногорского театра кукол, «Петрушка и Пушкин» (Псковский театр кукол) и сказка «Петрушка и Царевна — лягушка» (Новокузнецкий кукольный театр).

В августе-сентябре 2010 года совместно с СТД РФ, Международным Союзом деятелей театра кукол UNIMA, в партнёрстве с Международным фестивалем КУКART, при поддержке Министерства культуры РФ, МИД России и Правительства Санкт-Петербурга успешно проведён «Первый Всемирный Фестиваль школ кукольников», приуроченный к Году Учителя. Фестиваль представил известные школы кукольников мира — в Петербург приехали молодые артисты из Великобритании, Франции, Германии, Ирана, Польши и многих других стран. Реализована обширная образовательная программа: режиссёрские форумы, мастер-классы, специальный проект для детей с ограниченными физическими возможностями «Поверь в меня».
2016-2017 проект «Межрегиональный проект для тетей и взрослых с ограниченными возможностями». Передвижной спектакль-театр «Люди-разбойники из Кардамона» Улан Удэ (Бурятия) АУК Республиканский театр кукол «Ульгэр»
2018 проект «Для детей и взрослых с неограниченными возможностями межрегиональный проект. Инновационный театр КУКЛЫ И ЧЕЛОВЕКА кукольно-драматический проект «Три Толстяка». (Санкт-Петербург-Новокузнецк)»(июнь декабрь 2018)поддержка Фонд президентских грантов

Выпускники Интерстудио 
Курс 1990—1997. Мастер курса — Михаил Александрович Хусид.
 
Преподаватели: Владимир Ананьев — пластика, сценическое движение; Ольга Кирсанова-Миропольская — сценическая речь и мастерство актёра.

 Басс Виктория — актриса
 Быстров Владимир — актёр-режиссёр
 Голубева Евгения (Женя Глюкк) — актриса-режиссёр
 Емелина Юля — актриса
 Злотникова Виктория — режиссёр
 Зубков Вячеслав — актёр-режиссёр
 Исаков Вадим — актёр-художник-режиссёр
 Мен Юля — актриса
 Мухин Игорь — актёр-музыкант
 Николаенко Олег — актёр-режиссёр
 Рябухин Артур — актёр
 Саломатова Александра — актриса-режиссёр
 Чужченко Елена — актриса

Группа «Запасный выход» 1995—1999.

Основана в 1995 году в г. Пушкине молодыми художниками-студентами, стажёрами и преподавателями Мастерской паратеатральных форм (Школа Юрия Нолева-Соболева. Помощник мастера — преподаватель Галина Метеличенко).

Группа создала в Запасном (Владимирском) дворце Царского Села «Запасную галерею», в которой с 1996 года регулярно проводились выставки. Группа участвовала в выставках в Санкт-Петербурге (1998 — галерея «Арт-коллегия», Международный фестиваль экспериментальных искусств и перформанса (ЦВЗ «Манеж»); 2000 — «Галерея 21»), в Москве (1995, 1996, 1997 — «Арт-Москва» и «Арт-Манеж», 1996—1998 — «Spider&Mouse», 1998 — «Арт-Манеж»), Стокгольме, Киле, Цюрихе. В 1998 году в галерее «Spider&Mouse» был показан совместный проект «Запасного выхода» и группы Тот-АРТ (Абалкова/Жигалов) «Маятник Фуко». После прекращения деятельности «Запасного выхода» «Spider&Mouse» продолжала сотрудничать с Галиной Леденцовой и Владимиром Быстровым. После прекращения деятельности группы помимо Быстрова и Леденцовой на художественной сцене остались Елизавета Морозова и Константин Аджер.

 Аджер Константин — художник
 Бахуров Нил — художник
 Быстров Владимир — художник
 Гончаров-Дерягин Дмитрий — художник
 Зубович Наталья — художник
 Костин Тимофей — художник
 Логинова Евгения — художник
 Морозова Елезавета — художник
 Никокошев Сергей — художник
 Тэшу Тима — художник
 Шмидт Мария — художник
 Щербинина-Лаер Светлана — художник

 
Курс 1995—1999.

Мастера курса — Михаил Александрович Хусид, Геннадий Рафаилович Тростянецкий и выпуск Льва Борисовича Эренбурга.

Преподаватели: Юрий Андреевич Васильев — сценическая речь

 Альбанова Ольга — актриса
 Балданова Будлана-актриса
 Григорян Ольга — актёр
 Карпов Евгений — актёр-режиссёр
 Николаенко Олег — режиссёр
 Рябкова Виктория — актриса
 Рябкова Вероника — актриса
 Рябоконь Татьяна — актриса
 Вадим Сквирский — актёр-режиссёр
 Филиппова Хельга (Ольга) — актриса-режиссёр
 Харитоненко Артур — актёр
 Юсуфханов Денис — актёр
 Небольшой драматический театр Льва Эренбурга

Курс Лицедеев 1995—1999.

Мастера курса — Анвар Либабов и Виктор Соловьёв.

 Гусаров Александр — актёр
 Елисеева Ольга — актриса
 Махаева Марина — актриса
 Рывкин Кася — актёр
 Садкова Ольга — актриса

 
Курс 1996—2000.

Мастера курса — Михаил Александрович Хусид и Юрий Львович Герцман.

Преподаватели: Владимир Михеенко (Дмитрий Керусов) — актёрское мастерство, пластика и сценическое движение.

 Баскова Татьяна — актриса
 Денисова Анастасия — актриса
 Закарян Грация — актриса

Примечания

Ссылки 
 http://www.ybs.ru/mincult/institut/SpFAI.htm
 https://web.archive.org/web/20140517120927/http://nebdt.ru/?page_id=23
 http://ptj.spb.ru/archive/16/chronicle-16/nepulp-fiction-aprosto-dark-action/
 http://www.artmanager.ru/journal/issues/18.html
 http://www.strast10.ru/node/2922
 https://web.archive.org/web/20140517123137/http://www.neecpa.eu/org_interstudio.html
 http://www.avantart.com/inter/epuschki.htm
   

Фестивали по алфавиту
Театральные фестивали Санкт-Петербурга
Кукольный театр в России
Некоммерческие организации